

Городецьке — село, Уманський район, Черкаська область

Городецьке — село, район Шал-акина, Північно-Казахстанська область

Городецьке — село, Єрмекеєвський район, Башкортостан